Hoan ist 

 der Name folgender Personen:
 Daniel Hoan (1881–1961), US-amerikanischer Politiker
 Trần Đình Hoan (1939–2010), vietnamesischer Politiker

 ein Fluss in Schweden, siehe: Hoan (Fluss)